Agamy (buddyzm) – pisma buddyzmu therawady
 Agamy (hinduizm) – święte pisma hinduizmu
 Agamy (dźinizm) – święte pisma dźinizmu
 agamowate (Agamidae) – rodzina jaszczurek